Dangerous () може значити:

У музиці

Альбоми 

 «Dangerous» — альбом Майкла Джексона.
 Dangerous - The Remix Collection — колекція Майкла Джексона.
 «Dangerous» — альбом Білла Гікса.
 «Dangerous» — альбом гурту «DecembeRadio».
 «Dangerous» — альбом Енді Тейлора.

Пісні 
 «Dangerous» — пісня Девіда Гетти.
 «Dangerous» — пісня гурту «Roxette».
 «Dangerous» — пісня Busta Rhymes.
 «Dangerous» — пісня Майкла Джексона.
 «Dangerous» — пісня гурту «Cascada».